Alain Jessua (1932-2017), réalisateur, producteur, scénariste et romancier français.
 Frédéric Jessua (1967-), acteur, metteur en scène et producteur français.